Curel (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Curel (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże